Erik Lindén kan syfta på:

Erik Lindén (1911–1992), brottare
Erik Lindén (1907–1977), gymnastikledare